Dârvari heißen folgende geographische Objekte:

 Dârvari (Mehedinți), Gemeinde im Kreis Mehedinți, Rumänien

 Dârvari (Călărași), Dorf im Kreis Călărași, Rumänien
 Dârvari (Ilfov), Dorf im Kreis Ilfov, Rumänien
 Dârvari (Prahova), Dorf im Kreis Prahova, Rumänien